

Nature
L'olive de table,  le nom générique du fruit de l'olivier domestique.
L'olive, le fruit de l'olivier.
L'olive de Chine désigne le fruit de Canarium album (Burseraceae), consommé au Vietnam et en Thaïlande, dont la forme rappelle celle de l'olive.
L'olive en zoologie, un gastéropode (mollusque) dont la coquille a la forme générale oblongue d'une olive.
La couleur olive, couleur des olives vertes.

Saintes catholiques et orthodoxes
Olive de Lombardie († 119), victime des persécutions de l'empereur Hadrien, en Lombardie, elle est fêtée le 5 mars.
Olive de Palerme († ?), elle est fêtée le 5 mars.

Prénom

Olive, un prénom féminin. 
 Marius et Olive est un couple de personnages de la culture populaire provençale, sujets de plaisanteries.
Olive Oyl, la fiancée de Popeye.
Olive, un personnage de la série Olive et Tom.

Olive est aussi un prénom révolutionnaire, présent dans le calendrier républicain, et assez rare jusqu’à 1950. Actuellement, il est donné une dizaine de petites filles par an. Il se fête le  (21 thermidor).

Patronyme 

Charles Liénard de l'Olive (), colonisateur français de la Guadeloupe ;
Alain Olive, syndicaliste français (fin du  siècle-début du ), secrétaire général de l'UNSA ;
Antoine Olive, (1808-1883), peintre français
Pierre-Joseph Olive (1817-1899), architecte français ;
Jean-Baptiste Olive (1848-1936), peintre français ;
Henri Olive Tamari dit Olive-Tamari, (1898-1980), peintre et graveur français, membre de l'Académie du Var ;
Dacien Olive (1924-2002), joueur français de rugby à XV ;
Karl Olive (1969-), journaliste et homme politique français ;
Milton Lee Olive III (1946-1965), soldat américain récipendiare de la Medal of Honor ;
Sylvie Olivé (?-), chef décorateur française ;
Isabelle Olive (1960-), athlète française ;
Lieutenant Olive, non de guerre d'Alexandre Schwatschko (1919-1944), agent du Special Operations Executive (SOE), mort pour la France à Éguzon ;
Guillaume Olive (1972-), écrivain français ;
Joan Olivé (1984-), pilote espagnol de moto.

Pseudonyme 

Olive, le pseudonyme d'un chanteur de rock français (1955-2006).

Toponyme

 L'île Olive est une île fluviale à Nogent-sur-Seine dans l'Aube ;
 L'île de l'Olive est une île d'Italie dans le lac de Garde ;
 Olive-jinja, un sanctuaire shinto de style grec situé au Japon (1973) ;
 Olive, ville américaine située dans l’État de New York ;
 Olive, census-designated place américaine située en Oklahoma.

Autres 
 En plomberie, une olive est un petit élément de tuyauterie ;
 En musique, l'olive est l'extrémité d'une baguette servant à frapper un instrument de percussion ;
 Vert olive ("Verde Olivo") est le journal des forces armées cubaines fondé par Ernesto Che Guevara ;
 Olive est un groupe de trip hop ;
 L'Olive est le premier recueil de sonnets pétrarquistes français, écrit par Du Bellay, et publié en 1549-1550 ;
 La petite olive, chanson du groupe les Wriggles ;
 Olive, un Norfolk wherry de 1909 construit à Wroxham dans le Comté de Norfolk ;
 Olive, un logiciel de montage vidéo ;
 Olive, une série de bande dessinée franco-belge créée en 2019 par Véro Cazot et Lucy Mazel dans le  du journal Spirou.

Voir aussi 

 (olivier en langue berbère)

Notes 

Prénom féminin
Prénom révolutionnaire
Patronyme français